Peter O’Leary (1972) új-zélandi nemzetközi labdarúgó-játékvezető
Peter O’Leary (1983) ír vitorlázó, olimpikon